Обрамлённые буквы и цифры () — блок стандарта Юникод. Содержит арабские цифры и латинские буквы, обрамлённые кругом, скобками или заканчивающиеся на точку, предназначенных для использования как маркеры списка.

Список символов

Компактная таблица

Эмодзи 
Блок Юникода содержит один эмодзи, M в круге (Ⓜ, U+24C2), без вариантных селекторов отображаемый как текст. С помощью вариантных селекторов VS15 и VS16 можно установить отображение символа в форме текста или эмодзи соответственно.

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания